

Instrumenten

Handwerken 
 Naald (naaigerei) - om stof (textiel) aan elkaar te naaien
 Breipen, zie Breien (textiel)
 Haaknaald, zie:
 Haken
 Punniken
 Naaldbinden

Medisch 
 Injectienaald - gebruikt in injectiespuit
 Grippernaald - een type injectienaald
 Holle naald - naald voor punctie of voor gebruik in injectiespuit
 Hechtnaald - om een wond of opening in de huid te sluiten
 Vlindernaald - naald om bloed af te nemen of toe te dienen
 Acupunctuurnaald

Overige instrumenten 
 Om (kleur)stof onder de huid te brengen, zie:
 Tatoeage-naald
 Permanente make-up
 Naald van geluidsdragers, zie:
 Platenspeler
 Geluidsdragers in de tijd
 Droge naald - een diepdruktechniek uit de prentkunst
 Trilnaald - om door trilling het omringende materiaal te verdichten
 Sondeernaald - om te meten op ontoegankelijke plaatsen
 Naaldlager - een dun, rollend lager
 Vlotternaald - onderdeel van een carburateur
 Naald of wijzer die op een schaalverdeling een waarde aangeeft, bijvoorbeeld:
 Naald van een Kompas

Biologie 
 Naald (blad) - van een naaldboom
 Kafnaald (gras)
 Kafnaald (passiebloem)

Bouwkunde 
 Naald (bouwkunde) - een spits bouwwerk of deel van een bouwwerk
 Obelisk (bouwkunst) - gedenknaald
 Naaldspits  - het puntige bovenste deel van een toren

Geologie 
 Naald (top) - een steile bergtop of andere spitse geologische structuur
 Stalagmiet - een staande druipsteennaald
 Stalactiet - een hangende druipsteennaald

Diversen 
 Naaldhak - puntige hoge hak onder een schoen
 Naald van Buffon - een methode om het getal pi experimenteel te bepalen
 Lang, mager en tenger persoon
 Belonefobie, naaldenfobie
 IJsnaald - een vorm van neerslag
 Naaldijs - een vorm van ijs op de grond

Zie ook 
 Naald (eigennaam) - doorverwijspagina voor bijnamen en eigennamen als (De) Naald of Naalden